Contea di Sheridan o Sheridan County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:
 Contea di Sheridan (Dakota del Nord)
 Contea di Sheridan (Kansas)
 Contea di Sheridan (Montana)
 Contea di Sheridan (Nebraska)
 Contea di Sheridan (Wyoming)